Абецадло ()

 Абецадло — польська назва абетки.
 Абецадло Лозинського — проект української латинки 1834 року на основі польської абетки.